Râul Valea Râsului se poate referi la:

 Valea Râsului - afluent al râului Motru
 Valea Râsului - afluent al Râușorului